Spatalistis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Edward Meyrick 1907. Spatalistis ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Spatalistis